Trochochaeta är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Levinsen 1884. Trochochaeta ingår i familjen Trochochaetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Trochochaeta